Saija steht für:

 Saija (Vorname), weiblicher Vorname
 Río Saija, ein Fluss in Kolumbien